15 kilometer klassisk langrend for mænd under vinter-OL 2014 i Sochi, Rusland, blev afholdt den 14. februar 2014 på Skiskydnings- og Skiløbscentret Laura. Dario Cologna fra Schweiz var den forsvarende mester fra Vancouver, og han genvandt titlen foran Johan Olsson og Daniel Richardsson fra Sverige.

Resultater
Konkurrencen blev skudt i gang kl. 14:00.

Referencer

Langrend under vinter-OL 2014
Sportsgrene under vinter-OL 2014